Во́йский се́льский Сове́т — сельсовет на территории Каменецкого района Брестской области Республики Беларусь.

Состав 

Войский сельсовет включает 21 населённый пункт:
 Бабичи — деревня.
 Богачи — деревня.
 Бучемль 1 — деревня.
 Бучемль 2 — деревня.
 Бучемль 3 — деревня.
 Войская — агрогородок.
 Горы — деревня.
 Жиличи — деревня.
 Завадьковичи — деревня.
 Задворяны — деревня.
 Зеньки — деревня.
 Липно — деревня.
 Лисовчицы — деревня.
 Лускалы — деревня.
 Николаево — деревня.
 Перковичи — деревня.
 Полиновка — деревня.
 Робенка — деревня.
 Свищёво — деревня.
 Селяховичи — деревня.
 Сюлки — деревня.

16 сентября 2008 года решением Брестского областного Совета депутатов исключены из состава сельсовета и включены в состав Ратайчицкого и Беловежского сельсоветов населённые пункты Заречаны, Кощеники, Шестаково.

См. также 
 Каменецкий район

Примечания

Ссылки 
 Каменецкий райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Каменецкого района